Bolzano  har flere betydninger:

 Bolzano - en by i regionen Trentino-Sydtyrol i det nordlige Italien.
 Bolzano Novarese - en italiensk by i regionen Piemonte i Italien,
 Bolzano Vicentino - en italiensk by i regionen Veneto i Italien